Maria Zielińska (1924–2018) – polska śpiewaczka operowa. 
 Maria Zielińska (1934–2021) – polska projektantka, artystka działająca w przestrzeni tkaniny unikatowej, wykładowczyni akakemicka
 Maria Zielińska (ur. 1941) – polska lekkoatletka, specjalistka skoku wzwyż, mistrzyni Polski.

Przypisy